Primera División 1976/1977 był 46 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 4 września, a zakończył 22 maja.

Kluby występujące w sezonie 1976/1977:

Tabela końcowa 

Legenda:
M – mecze,
Z – zwycięstwa,
R – remisy,
P – porażki,
GZ – gole zdobyte,
GS – gole stracone,
Pkt – punkty,
RB – różnica bramek

1 Atlético Bilbao zmieniło nazwę na Athletic Bilbao w maju 1977.

Wyniki

Trofeo Pichichi 

W tym sezonie Atlético Madryt zdobyło swój 8. tytuł mistrza Hiszpanii.

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
1976 w piłce nożnej
1977 w piłce nożnej